

Codici 
 lbf – codice ISO 639-3 della lingua tiai

Altro 
 lbf o lbf – simbolo della libbra forza